John Tyndall (1820-1893), physicien et alpiniste irlandais ;
 John Tyndall (1934-2005), homme politique britannique.